Chaetostoma steht für:
 die Fischgattung Chaetostoma, siehe Gebirgsbachharnischwelse
 die Pflanzengattung Chaetostoma, siehe Chaetostoma (Pflanze)